Nicòmac, heroi mitològic grec
 Nicòmac (ambaixador), ambaixador selèucida
 Nicòmac (pare d'Aristòtil), pare d'Aristòtil
 Nicòmac (fill d'Aristòtil), fill d'Aristòtil 
 Nicòmac d'Atenes, escrivà atenenc 
 Nicòmac d'Alexandria, poeta tràgic grec
 Nicòmac (poeta còmic), poeta còmic grec
 Nicòmac (poeta), poeta grec 
 Nicòmac Gerasè, filòsof pitagòric
 Nicòmac de Tebes, pintor grec 
 Nicòmac (escultor), escultor grec.